

Ekwador
 Quero – kanton w prowincji Tungurahua
 Quero – miasto w prowincji Tungurahua

Hiszpania
 Quero – gmina w prowincji Toledo, w Kastylii-La Mancha

Włochy
 Quero – miejscowość i gmina w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Belluno